USS Conestoga ist der Name folgender Schiffe der United States Navy:

 USS Conestoga (1861), Seitenraddampfer auf dem Mississippi River
 USS Conestoga, ursprünglich vorgesehener Name für die USS Sangamon (1862), Monitor
 USS Conestoga (AT-54), Hochseeschlepper, in Dienst 1917, verschollen 1921